Шан () — крупнейшая община и населённый пункт Лихтенштейна. Находится в центре страны, рядом со столицей Вадуц. Население — 5998 человек (30 июня 2019), площадь — 26,92 км², включая горы и лес. Официальный код — 7005. Почтовый индекс — 9494.

География 
Община Шан граничит на юге с общиной Вадуц, на востоке с общинами Тризенберг и Планкен, а на севере с Эшен и Гамприн. На западе граничит со Швейцарией. В восточной части общины находится горная цепь Драй-Швестерн.

В городе расположена железнодорожная станция.

Население 

Eheschliessungen, Geburten und Sterbefälle nach Gemeinde und Geschlecht

Известные жители и уроженцы 

 Александр Фрик (18 февраля 1910, Шан, Лихтенштейн — 31 октября 1991, там же) — лихтенштейнский государственный деятель, премьер-министр Лихтенштейна (1945—1962).
 Альфред Хильбе (1928, Гмунден, Австрия — 31 октября 2011) — лихтенштейнский государственный деятель, премьер-министр Лихтенштейна (1970—1974).
 Вилли Фроммельт (род. 1952) — лихтенштейнский горнолыжник, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира. Старший брат горнолыжника Пауля Фроммельта.
 Пауль Фроммельт (род. 1957) — лихтенштейнский горнолыжник, призёр олимпийских игр и чемпионата мира в слаломе.
 Сабина Микаэла Дюнзер (27 июня 1977 — 8 июля 2006), певица, композитор и автор песен, вокалистка и лидер группы Elis.
 Давид Хаслер (род. 1990) — лихтенштейнский футболист, нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Городской веб-сайт 

Города Лихтенштейна